Espera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Espera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Espera (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar